Joachim von Amsberg ist der Name folgender Personen:

 Joachim von Amsberg (General) (1869–1945), deutscher General
 Joachim von Amsberg (Bankmanager) (* 1964), deutscher Ökonom und Bankier